Peter Jones puede referirse a:

Peter Jones (actor) (1920–2000), actor inglés.
Peter Jones (matemático), conocido por su trabajo en la geometría fractal.
Peter Jones (grandes almacenes), localizados en Londres.